Le championnat du monde de snooker 1991 a lieu du 20 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 

Meilleur break télévisé :  £ 

Maximum break télévisé :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (31) 

 140, 138, 136, 117, 115 Jimmy White
 138, 137, 131, 122, 117, 112, 112, 101 John Parrott
 137 Alan McManus
 135, 122, 116, 105, 102, 100 Stephen Hendry
 135, 126, 106, 102 Steve James
 123, 114 Tony Meo
 120, 112 Gary Wilkinson
 106 Dean Reynolds
 103 Martin Clark
 102 Tony Jones

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1991
Snooker
Snooker 1991
Sport en Angleterre en 1991
Snooker en 1991
Sport en avril 1991
Sport en mai 1991